Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Ann Henricksson 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Pam Shriver (terzo turno)
 Ann Henricksson (semifinali)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Zina Garrison (semifinali)
 Carling Bassett-Seguso (secondo turno)
 Helena Suková (secondo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (secondo turno)

 Jo Durie (terzo turno)
 Steffi Graf (terzo turno)
 Bettina Bunge (terzo turno)
 Catherine Tanvier (secondo turno)
 Eva Pfaff (primo turno)
 Camille Benjamin (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1984